Бундеслига 1994/1995 — 32-й чемпионат Германии по футболу. Турнир стартовал 19 августа 1994 года, а завершился 17 июня 1995 года.

Действующим чемпионом была мюнхенская «Бавария», но клуб выступил неудачно, заняв лишь шестое место. Новым чемпионом стала «Боруссия» (Дортмунд).

«Фрайбург», одержав равное количество побед с чемпионом, добился высшего достижения в своей истории, заняв третье место.

Турнирная таблица 

1 «Динамо»(Дрезден) был лишён профессиональной лицензии и вылетел в Регионаллигу.

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бохум» — 7:1 (6-й тур, 24 сентября 1994 года)
 Самая крупная гостевая победа: 
 «Кёльн» — «Боруссия» (Дортмунд) —  1:6 (2-й тур, 23 августа 1994 года)
 «Дуйсбург» — «Гамбург» —  0:5 (11-й тур, 30 октября 1994 года)
 Самый результативный матч (8 голов): 
 «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бохум» — 7:1 (6-й тур, 24 сентября 1994 года)
 «Шальке 04» — «Мюнхен 1860» — 6:2 (21-й тур, 12 марта 1995 года)
 «Карлсруэ» — «Динамо» (Дрезден) — 5:3 (32-й тур, 27 мая 1995 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1994/95  

Германия
Германия
1995
Спорт в Германии в 1994 году
Спорт в Германии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995